«Wolverine» () — название нескольких серий комиксов Marvel Comics о супергерое Росомахе, участнике команды «Люди Икс».

История публикации 
В создании первой ограниченной серии о Росомахе участвовали сценарист Крис Клэрмонт, художник Фрэнк Миллер, контурщик Джозеф Рубинштейн, автор шрифта Том Оржеховски и колорист Глинис Уин. Marvel Comics опубликовало серию с сентября по декабрь 1982 года.

Комикс был возрождён как неограниченная серия, в 1988 году и продолжался до 2003 года.

В рамках Dark Reign в 2009 году серия была переименована в Dark Wolverine, где главным персонаже выступал сын Росомахи Дакен. Третий том закончился на выпуске #90.

Четвёртый том был начат в сентябре 2010 года с нового выпуска #1. После 20 выпуска серия вернулась к своей исходной нумерации, и следующим выпуском был #300.

Реакция 
IGN присвоил коллекции первого тома Росомахи с бумажной обложкой рейтинг Must Have (необходимо иметь).

Коллекционные издания

Примечания

Ссылки 

Издания Marvel Comics
Комиксы 1982 года
Комиксы Криса Клэрмонта
Комиксы Фрэнка Миллера